Первый этап Кубка мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов прошёл на катке в спорткомплексе "Спортфорум Хохеншёнхаузен" в Берлине, Германия с 7 по 9 ноября 2008 года.

Календарь

Победители и призёры

Среди мужчин

Среди женщин

Источники 

Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009
Международные спортивные соревнования в Берлине
Ноябрь 2008 года
Спорт в Германии в 2008 году